Citlaltépetl, palabra proveniente del náhuatl: citlalin- (estrella) y -pétl (montaña, cerro, pico), literalmente traducido como "Pico de la Estrella", en español. Puede referirse a:

 Citlaltépetl, nombre de un volcán de México, llamado también Pico de Orizaba.
 Citlaltépetl, nombre de un municipio del Estado de Veracruz, México.